Příjmení Kabeš nese více různých osobností:

 Jaroslav Kabeš (1896–1964) – český a československý ekonom, bankéř a politik
 Jiří Kabeš (* 1946) – český hudebník
 Petr Kabeš (1941–2005) – český básník
 Vladimír Kabeš (1886–1947) – český strojírenský podnikatel a právník